Lugnet kan syfta på:

 Lugnet, Falun – en idrotts- och fritidsanläggning i Falun
 Lugnets isstadion – en bandyarena i Falun
 Lugnet (bok) –  en bok om Lugnets industriområde
Lugnet (naturreservat, Falu kommun)
Lugnet (naturreservat, Gnesta kommun)
 Lugnetleden – en väg inom Faluns tätortssystem

Orter 
 Lugnet och Skälsmara – en tätort på Ingarö, i Värmdö kommun
 Lugnet, Håbo kommun – en småort i Skoklosters socken i Håbo kommun, Uppsala län
 Lugnet, Uppsala kommun – en småort i Danmarks socken i Uppsala kommun
 Lugnet, Rättviks kommun – en by i Rättviks kommun 
 Lugnet och Skälsmara – en  tätort på Ingarö, i Värmdö kommun

Stadsdelar, bostadsområden, områden, gårdar, villor 
 Lugnet, Göteborg – en gata i stadsdelen Majorna i Göteborg
 Lugnet, Hökarängen – ett tidigare torp i förorten Hökarängen i Stockholm
 Lugnets industriområde – ett tidigare industriområde i Södra Hammarbyhamnen i Stockholm
 Lugnet, Malmö – ett bostadsområde i stadsdelen Centrum i Malmö
 Lugnet (Ronneby) – ett bostadsområde beläget sydväst om Ronneby centrum
 Lugnet, Salems kommun – torp i Salems socken
 Lugnet, Sjundeå – mödravårdsrådgivningens hus i Sjundeå i Finland
 Lugnet, Södertälje kommun – ett bostadsområde i Södertälje
 Lugnet (torp) – ett tidigra torp i nuvarande stadsdelen Hökarängen, södra Stockholm
 Lugnet, Värmdö kommun – ett bostadsområde i Gustavsberg
 Lugnet, Åmål – en stadsdel i Åmål
 Lugnet, Örebro – ett grönområde som utgör den norra kanten av Sommarroskogen i Adolfsberg,
 Torpet Lugnet – ett torp i Judarskogen i Bromma i Stockholm
 Villa Lugnet – en villa belägen i Kåbo sydost om Uppsala slott i kvarteret Blåsenhus
 Östra Lugnet – ett bostadsområde i norra Växjö

Personer 
 Christina Lugnet (född 1953), svensk ämbetsman